Bordeau est un mot pouvant désigner :
 un bordel ;
 la couleur Bordeaux.
Bordeau est également un patronyme, notamment porté par  :
 Christophe Bordeau (né en 1968), nageur français ;
 Sœurs Bordeau, un duo de chanteuses françaises, Huguette (1935-1998) et Mireille Bordeau (1925-2008).

Voir aussi : Bordeaux (homonymie)